Джей-лига 2007 года Дивизион 2 — 36-й сезон второй по значимости футбольной лиги в Японии и 9-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 3 марта и завершился 1 декабря 2007 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2007 
Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Ависпа Фукуока
 Сересо Осака
 Киото Санга

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2007 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Иокогама
 Касива Рейсол
 Виссел Кобе

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2007
Спорт в Японии в 2007 году